Wosner ist der Familienname folgender Personen:

 Shai Wosner (* 1976), israelischer Pianist
 Shmuel Wosner (1913–2015), israelischer Rabbiner